Statistiche aggiornate al 31 marzo 2018

Statistiche di squadra

Incontri disputati

Riepilogo per avversario

Statistiche individuali

Presenze

Collegamenti esterni 
 

Spagna femminile
Nazionale di rugby a 15 femminile della Spagna